El término Powerless puede hacer referencia a:

 Powerless, el nombre de pre-lanzamiento para el álbum de 2011 I Am the Club Rocker, de Inna.
Powerless, episodio de la serie de televisión Héroes.
Powerless (Say what you want), tema musical de la cantante Nelly Furtado.
Powerless, título de una serie limitada de cómics publicada por Marvel.
 Powerless, un sencillo de Linkin Park del álbum Living Things
 Powerless, una serie televisiva basada en el Universo DC producida por la NBC.